Atak peut faire référence à :

Patronyme 

 Burhan Atak (1905-1987), footballeur turc ;
  (1990-), poète turc ;
 Hurşit Atak (1991-), haltérophile turc ;
  (1949-), haut fonctionnaire turc ;
  (1965-), metteur en scène et modèle turc ;
 , réalisateur turc de séries télévisées ;
  (1984-), footballeur hermano-turc ;
  (1879-1939), homme politique turc.

Pseudonyme 
 Atak (1967-), pseudonyme de Georg Barber, auteur et illustrateur allemand.

Armée 
 TAI T-129 ATAK, hélicoptère d'attaque turc.

Voir aussi 
 , patronyme turc formé de Atak et de -oğlu, suffixe à valeur patronymique de très nombreux noms de familles turcs qui signifie « fils de », accusatif de oğul  qui signifie « fils ». Atakoğlu signifie donc « fils de Atak ».

Homonymie de patronyme turc
Patronyme turc